Fakultet za poslovno industrijski menadžment je visokoškolska ustanova u Srbiji, deo univerziteta Union u Beogradu u čijem sastavu funkcioniše od 2005. godine. Fakultet je osnovan 8. avgusta 2002. rešenjem Ministarsta prosvete i sporta Republike Srbije.

Koncept fakulteta se uklapa u evropski sistem visokog obrazovanja u skladu sa Bolonjskom deklaracijom. Fakultet je akreditovan za izvođenje nastave za osnovne akademske studije i magistarske akademske studije od strane Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje Republike Srbije, kao i za naučno-istraživačku delatnost od strane Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj.

Nastavnim planom predviđene su osnovne akademske studije, master akademske studije smera informatički menadžment i industrijsko ekonomski menadžment, kao i postdiplomske studije (specijalističke, magistarske i doktorske).

Pravo upisa na prvu godinu imaju svi svršeni srednjoškolci, bez obzira na to koju četvorogodišnju školu su završili.

Master studije traju dve godine, s tim što se studenti sa završenim fakultetom mogu upisati na drugu, odnosno završnu godinu master studija i za samo godinu dana dobiti zvanje Master menadžer.

Krajem 2016. godine Fakultet za poslovno industrijski menadžment menja poslovni naziv u POSLOVNI I PRAVNI FAKULTET.

Spoljašnje veze 
 Fakultet za poslovno industrijski menadžment

Факултети